Birtel ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Birtel (1938–2011), deutscher Badmintonspieler
 Rudolf Birtel (1925–2009), deutscher Architekt und Denkmalpfleger